QRD steht für:
 QR decomposition, deutsch QR-Zerlegung
 Quadratic Residue Diffusor, ein Bauelement in der Akustik
 Working Group on Quality Review of Documents, eine der Arbeitsgruppen des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur zur Prüfung der Beipackzettel auf „sprachliche Klarheit, Widerspruchsfreiheit und Genauigkeit und auf Genauigkeit der Übersetzungen aus der Originalsprache“

Siehe auch:
 QRD 460, Terpen-Gemisch nach Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1192 vom 20. Juli 2015, siehe Liste der durch die EU zugelassenen Pflanzenschutzmittelwirkstoffe

Abkürzung